Чемпионат Европы по футболу среди женщин 2017 — 12-й розыгрыш чемпионата Европы, который состоялся в Нидерландах с 16 июля по 6 августа 2017 года. Впервые в финальной части чемпионата приняло участие 16 команд. Чемпионом Европы первый раз в своей истории стала сборная Нидерландов, в финале обыгравшая Данию.

Выборы места проведения 
Заявки на проведение чемпионата подали Австрия, Франция, Израиль, Нидерланды, Польша, Шотландия и Швейцария. 4 декабря 2014 года страной-хозяйкой турнира были объявлены Нидерланды, которые впервые примут европейский чемпионат.

Отборочный турнир 

В отборочном турнире приняло участие 46 сборных, 15 из которых вышли в финальный турнир.

Отборочный турнир проходил в три этапа:
 Предварительный раунд: восемь слабейших по рейтингу команд разбиты на две группы по четыре команды, матчи в группах проходят в один круг, победители групп выходят в следующий этап
 Квалификационный раунд: сорок команд разбиты на восемь групп по пять команд, матчи в группах проходят в два круга, победители групп и шесть лучших команд из числа занявших вторые места выходят в финальный турнир чемпионата Европы
 Раунд плей-офф: две худших команды из числа занявших вторые места в группах играют между собой два матча, победитель пары выходит в финальный турнир чемпионата Европы

Финальный турнир

Участники 
На чемпионат квалифицировались шестнадцать сборных.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка финального турнира состоялась 8 ноября 2016 года в театре Луксор в Роттердаме. Команды разбиты на четыре корзины в соответствии с рейтингом (Нидерланды занимают место в 1-й корзине как организатор). В каждую группу попадает по одной команде из каждой корзины.

Составы команд 

В заявку каждой сборной входит 23 игрока, три из которых вратари. Замены в составе разрешаются до первого матча команды на турнире. Заявки команд должны быть поданы не позднее чем за десять дней до стартового матча чемпионата.

Стадионы 
Матчи состоятся на семи стадионах в семи городах Нидерландов.

Судьи 
Игры чемпионата обслуживает 11 главных судей и 21 ассистент:

Главные судьи:
  Каталин Кульчар
  Бибиана Штайнхаус
  Рием Хуссейн
  Карина Витулано
  Моника Муларчик
  Анастасия Пустовойтова
  Екатерина Монзуль
  Стефани Фраппар
  Яна Адамкова
  Эстер Штаубли
  Пернилла Ларссон

Ассистенты:
  Шан Мэсси-Эллис
  Юдит Кульчар
  Кристина Биль
  Катрин Рафальски
  Хрисула Куромпилиа
  Лучия Абруццезе
  Мануэла Николози
  Мишель О’Нилл
  Ангела Кириаку
  Николетт Беккер
  Анна Дабровска
  Екатерина Курочкина
  Михаэла Цепуша
  Петруца Югулеску
  Светлана Билич
  Мария Сукеникова
  Александра Ардашева
  Марина Стрелецкая
  Саня Каршич
  Люсия Ратайова
  Белинда Брем

Результаты 
Расписание матчей турнира опубликовано 23 сентября 2015 года.

Групповой турнир 
В случае равенства очков между командами, их положение определяется следующими критериями:
 Очки, набранные в матчах между этими командами
 Разница забитых и пропущенных мячей в матчах между этими командами
 Забитые мячи в матчах между этими командами
 Разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах
 Забитые мячи во всех матчах
 Серия пенальти (если равное количество очков набрали две команды, играющие в последнем туре; не применяется при равном количестве очков у трёх и более команд, а также если команды не претендуют на выход в плей-офф)
 Штрафные баллы (красная карточка — 3 балла, жёлтая карточка — 1 балл, при получении одним игроком двух жёлтых карточек в одном матче начисляется 3 балла)
 Рейтинг УЕФА, применявшийся при жеребьёвке финального турнира

Группа А

Группа B

Группа С

Группа D 

 Испания опережает Шотландию и Португалию по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в матчах между этими командами.

Плей-офф 
В случае ничьей в основное время матча назначается дополнительное время (два тайма по 15 минут). Если победитель не выявлен в дополнительное время, то пробиваются послематчевые пенальти.

1 июня 2017 года объявлено, что на турнире будет разрешено использовать четвёртую замену в дополнительное время.

Четвертьфиналы 

 Примечания
 1.  Матч сборных Германии и Дании перенесён с 29 на 30 июля из-за погодных условий.

Полуфиналы

Финал

Статистика

Бомбардиры 

5 мячей

  Джоди Тейлор (Золотая бутса)

4 мяча

  Вивианн Мидема (Серебряная бутса)

3 мяча

  Лике Мартенс (Бронзовая бутса)
  Шерида Спице

2 мяча

  Нина Бургер
  Тони Дагган
  Бабетт Петер

  Надия Надим
  Илария Мауро
  Даниэла Сабатино

  Каролина Мендеш
  Стина Блакстениус
  Лотта Шелин

1 мяч

  Лиза Макас
  Сара Цадрациль
  Штефани Энцингер
  Фран Кёрби
  Джордан Ноббс
  Никита Пэррис
  Эллен Уайт
  Элке ван Горп
  Тесса Вулларт
  Джанис Кайман
  Изабель Кершовски
  Дженнифер Марожан

  Жозефина Хеннинг
  Катрин Вейе
  Тереза Нильсен
  Санне Троэльсгорд
  Пернилла Хардер
  Фанндис Фридриксдоттир
  Виктория Лосада
  Аманда Сампедро
  Кристиана Джирелли
  Даниэль ван де Донк
  Шэнис ван де Санден
  Ана Лейте

  Елена Данилова
  Елена Морозова
  Камиль Абили
  Амандин Анри
  Эжени Ле Соммер
  Рамона Бахманн
  Лара Дикенманн
  Ана Црногорчевич
  Эрин Катберт
  Кэролайн Уэйр

1 автогол

  Милли Брайт

Ассистенты 

2 передачи

  Сара Цадрациль
  Люси Бронз
  Эллен Уайт

  Пернилла Хардер
  Барбара Бонансеа
  Шэнис ван де Санден

  Джеки Грунен
  Лике Мартенс
  Екатерина Сочнева

1 передача

  Надин Прохазка
  Иззи Кристиансен
  Джордан Ноббс
  Джилл Скотт
  Стефани Хьютон
  Тесса Вулларт
  Лаура Делоосе
  Майя Кильдемоэс
  Стине Ларсен

  Федерика Тёгерсен
  Дагни Бриньярсдоттир
  Мариона Кальдентей
  Андреа Перейра
  Кристиана Джирелли
  Линда Туччери
  Дезире ван Люнтерен
  Шерида Спице
  Аманда Да Кошта

  Диана Силва
  Элиз Буссалья
  Рамона Бахманн
  Ноэль Мариц
  Мартина Мозер
  Фридолина Рольфё
  Магдалена Эрикссон
  Кэролайн Уэйр

Символическая сборная 
Символическая сборная по версии УЕФА

Примечания

Ссылки 
 ЧЕ среди женщин — UEFA.com
 UEFA Women’s EURO 2017 — History — UEFA.com

2017 год в женском футболе
Август 2017 года
Июль 2017 года
Международные соревнования по футболу в Нидерландах
Спорт в Нидерландах в 2017 году
 
футбол женский
Чемпионаты Европы по футболу среди женщин